Slovo Daimon má více významů:
 Daimón – mytologická bytost
 Daimon (podnik) – zaniklý německý výrobce svítílen a baterií
 Daimon (jméno) – japonské příjmení nebo křestní jméno